Petemon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Petemon, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Petemon, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar